Af banen er titlen på flere værker:

 Af banen (film fra 1993) - amerikansk film fra 1993
 Af banen (film fra 2005) - dansk film fra 2005
 Af banen! - Jumbobog nr. 284 fra Egmont Serieforlaget